Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2013 nastoupilo třicet hráček. Obhjákyní titulu byla Estonka Kaia Kanepiová, která na turnaji nestartuje. Nejvýše nasazenou tenistkou je běloruská světová jednička Viktoria Azarenková.

Vítězkou se stala třetí nasazená Američanka Serena Williamsová, která si ve finále hladce poradila s ruskou hráčkou Anastasií Pavljučenkovou poměrem 6–2 a 6–1.

Nasazení hráček 
  Viktoria Azarenková (semifinále, odstoupila)
  Maria Šarapovová (odstoupila)
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Brisbane International 2013